Площа Дружби народів — площа в місті Чернігові.
 Площа Дружби народів — колишня площа в місті Кропивницькому, ліквідована у 2022 році.
 Площа Дружби народів СРСР — до 2015 року назва Оболонської площі в місті Києві.

Площі